Хари  (ჴ, ) — тридцать пятая буква классического грузинского алфавита.

Использование 
В грузинском языке обозначала звук , однако со временем слилась в произношении с хани и была заменена ей и исключена из алфавита Обществом по распространению грамотности среди грузин. Числовое значение в изопсефии — 7000 (семь тысяч).

В системах романизации грузинского письма передаётся как ẖ (ISO 9984), x̣ (ALA-LC), qʼ (BGN/PCGN
1981).

Написание

Порядок начертания

Кодировка 
Хари асомтаврули и хари мхедрули включены в стандарт Юникод начиная с самой первой его версии (1.0.0) в блоке «Грузинское письмо» () под шестнадцатеричными кодами U+10C4 и U+10F4 соответственно.

Хари нусхури была добавлена в Юникод в версии 4.1 в блок «Дополнение к грузинскому письму» () под шестнадцатеричным кодом U+2D24; до этого она была унифицирована с хари мхедрули.

Хари мтаврули была включена в Юникод в версии 11.0 в блок «Расширенное грузинское письмо» () под шестнадцатеричным кодом U+1CB4.

Примечания

Литература 
 Mchedlidze, T. I. The restored Georgian alphabet. — Fulda, Germany, 2013
 Mchedlidze, T. II. The Georgian script; Dictionary and guide. — Fulda, Germany, 2013
 Machavariani, E. Georgian manuscripts. — Tbilisi, 2011

Ссылки